Izaak (postać biblijna) – patriarcha biblijny, syn Abrahama
 Izaak (imię) – męskie imię semickie
 Izaak (cesarz Etiopii) – cesarz Etiopii
 Izaak (1964-) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Izaak (1966-) – syryjski duchowny prawosławny
 Izaak (1955-) – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Izaak – egzarcha Rawenny w latach 625–643
 Izaak (1975-) – duchowny Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Izaak (1937-) – duchowny Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Izaak (1933-2005) – duchowny w odłamie ortodoksyjnego Kościoła etiopskiego
 Izaak – chalcedoński patriarcha Aleksandrii w latach 941–954
 Izaak – patriarcha Jerozolimy; sprawował urząd w latach 601–608
 Izaak – biskup Seleucji-Ktezyfonu, jak również Katolikosem-Patriarchą Wschodu
 Izaak (1828-1894) – rosyjski biskup prawosławny

Zobacz też 
 Isaac